Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие первое место в хит-параде Media Control Charts в 2011 году.

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Хит-парад на этой неделе

2011
2011
Германия
Германия